Sântimbru két romániai település román neve:
 Csíkszentimre Hargita megyében
 Marosszentimre Fehér megyében